Tyvokka es un personaje ficticio del universo de Star Wars. Era un wookiee que tenía habilidades sobre la fuerza. Su pelaje era marrón y tenía un par de mechones grises que brotaban de sus mejillas como consecuencia de su edad senil.

Fue un gran maestro Jedi en los últimos años de la Antigua República Galáctica. Entrenó a varios Padawans, siendo el último de ellos Plo Koon, que además fue un gran amigo suyo. 

Este gran maestro wookiee se sentó en el Alto Consejo Jedi por varios años. Cada vez que había una vacante sugería a Plo Koon que la ocupase, pero él se rehusaba. Finalmente tras su muerte en una misión unos 14 años antes de la Batalla de Naboo, Plo Koon ascendió al puesto del Consejo Jedi. 

Personajes Jedi de Star Wars